Mechujael – postać biblijna. Syn Irada, ojciec Metuszaela, potomek Kaina (Rdz 4:18).

Postacie Starego Testamentu